Cryptopus est un nom de genre pouvant faire référence à:

 Cryptopus Duméril & Bibron, 1835, un synonyme de Cyclanorbis, un genre de tortues
 Cryptopus Lindl., un genre d'orchidée de la sous-tribu des Angraecinae

Synonyme de genre de tortues (nom scientifique)
~
Homonymie de genre en biologie